Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Белгород» — филиал ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» в Белгородской области.

История 
Основана 2 марта 1954 года как Отдел радиоинформации Белгородского областного управления культуры, одновременно в таймслоте радиостанции Первая программа было запущено Белгородское радио. В 1957 году переименована в Белгородский областной Комитет по радиовещанию и телевидению, по приказу министра печати и информации № 82 от 29.01.92 г. на его базе была создана Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Белгород», 30 декабря того же года начала вести свои передачи по II программе (ретрансляция 1-й программы Центрального телевидения велась с 1959 года), в 1998 году получила статус федерального государственного унитарного предприятия, 21 сентября 2006 года упразднено, на его базе был создан Филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Белгород" (ГТРК "Белгород").

Теле- и радиоканалы 
 Телеканал Россия-1 Белгород
 Телеканал Россия-24 Белгород
 Радиоканал Радио России Белгород
 Радиоканал Радио Маяк Белгород

Программы и проекты ГТРК  «Белгород» 
 «Вести-Белгород»
 «Утро-Вести. Белгород»
 «Местное время. Воскресенье»
 «Преступление и наказание»
 «В ногу со временем»
 «Диалог с властью»
 «Белгородский тайм-аут»
 «Специальный репортаж»
«Улицы Героев»
«Страницы истории»
«Территория безопасности»
«Человек неунывающий»
«Дома наших улиц»
«10 минут здоровья»
«Агробизнес»
«Человек и Вера»
«Интервью»
«Спорт»
«Культура»

Награды 

2020 год

Алёна Бочарникова — победитель III Всероссийского фестиваля телевизионных программ, видеофильмов и роликов «Золотое кольцо России» в номинации «Современная старина» со специальным репортажем «Баркова мельница. Перезагрузка 100 лет спустя».

Владлена Русских — лауреат XXIII Межрегионального фестиваля военно-патриотических телевизионных и радиопередач «Щит России» в номинации «За освещение темы, посвященной деятельности правоохранительных органов, включая темы по противодействию идеологии терроризма и экстремизма» за радиопроект «Щит и меч»  — «Вернуть миллионы».

2019 год

Людмила Першина – лауреат XXIII Международного экологического телефестиваля «Спасти и сохранить» в номинации «Информационный сюжет».

Александр Коробов — лауреат XXII Межрегионального фестиваля военно-патриотических телевизионных и радиопередач «Щит России» в номинации «За освещение темы, посвященной жизни, учебе и боевой службе современной армии и флота» за информационный сюжет «Армейские будни».

Владлена Русских — лауреат XXII Межрегионального фестиваля военно-патриотических телевизионных и радиопередач «Щит России» в номинации «За освещение темы, посвященной деятельности правоохранительных органов, включая темы по противодействию идеологии терроризма и экстремизма» за радиопроект «Щит и меч».

Андрей Дементьев — лауреат фестиваля документального кино «Небесный град и земное Отечество — 2019» за работы «Белгородская Хатынь» и «Полвека в поиске».

Андрей Дементьев — лауреат Всероссийского смотра-конкурса на лучшую журналистскую работу о деятельности уголовно-исполнительной системы «На страже порядка» за специальный репортаж «Мама Надя. 46 лет в уголовно-исполнительной системе».

Сергей Рудешко — финалист Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион» в номинации «Режиссер телевизионного фильма» за военно-исторический проект «Крылатые непокорны».

Владлена Русских — победа в ежегодном Всероссийском конкурсе на лучшее информационное освещение деятельности Федеральной службы судебных приставов в средствах массовой информации.

2018 год

Александр Сердюк — дипломант Всероссийского конкурса журналистских работ региональных СМИ «Финансовая грамотность населения» в номинации «Радиопроекты» за радиопрограмму «Школа финансовой грамотности».

Андрей Дементьев — лауреат X Всероссийского конкурса телевизионных фильмов и программ «СМИ против коррупции» в номинации «Лучшая телевизионная просветительская программа, содействующая формированию антикоррупционного правосознания граждан Российской Федерации».  

Александр Сердюк — Гран-при фестиваля военно-патриотических теле- и радиопрограмм «Щит России» за лучший проект, глубоко и ярко раскрывающий тему патриотизма. 

Александр Коробов — Гран-при Всероссийского конкурса телевизионных фильмов и программ «Мир права» за сюжет об экспертах-криминалистах. 

2017 год

Андрей Дементьев — лауреат Всероссийского фестиваля духовности и культуры «Бородинская осень»,  фестиваля документального кино «Небесный град и земное Отечество — 2017» за создание образа родины в фильме «Я хату покинул»; победитель Всероссийского смотра-конкурса на лучшую журналистскую работу о деятельности уголовно-исполнительной системы «На страже порядка» в номинации «Внимание, работает спецназ!».

Светлана Матушкина — специальный приз «За оригинальный сюжет» XXI Международного экологического телефестиваля «Спасти и сохранить» за привлечение внимания общественности к сохранению краснокнижных орхидей на древнем болоте Липки, отданном под строительство на окраине Белгорода.

Владлена Русских — лауреат XX Межрегионального фестиваля военно-патриотических телевизионных и радиопередач «Щит России» в номинации «За освещение темы, посвященной деятельности правоохранительных органов, включая темы по противодействию идеологии терроризму и экстремизму».

Ксения Глотова — лауреат IX Всероссийского конкурса правовых фильмов и программ «Мир права — 2017» в номинации «Журналистское расследование» за сюжет о подпольном цехе по производству контрафактной водки в Валуйках.

Мария Железнова — лауреат IV Всероссийского фестиваля телевизионных и радиопрограмм «Человек и вера» в номинации «Лучшая публицистическая радиопрограмма» за сюжет «Сохранить жемчужину Халани».

2016 год

Оксана Быкова — победитель XIX Межрегионального фестиваля военно-патриотических телевизионных и радиопередач «Щит России» за специальный проект «Белгородская оборонительная черта XVII века». Победитель Всероссийского фестиваля телерадиопрограмм «Человек и вера» в номинации «Лучший сюжет в информационной программе на радио» за репортаж «Живи, родник, живи».

Владлена Русских – победитель Всероссийского конкурса на лучшее информационное освещение деятельности ФССП России в средствах массовой информации, обладатель медали Министерства юстиции РФ.

Светлана Матушкина — лауреат XX Международного экологического телефестиваля «Спасти и сохранить» в номинации «Авторская работа» за серию информационных сюжетов о природе родного края.

Анна Рудченко — специальный диплом XIX Межрегионального фестиваля военно-патриотических телевизионных и радиопередач «Щит России» за телевизионный репортаж «Готовы к труду и защите Отечества».

Ксения Глотова — победитель Всероссийского конкурса телевизионных фильмов и программ «Мир права» в номинации «Лучший телевизионный сюжет о работе правоохранительных органов».

Мария Бежина, Вячеслав Подзолков — лауреаты XII Всероссийского фестиваля телевизионных фильмов и программ «Берега». Они удостоены дипломов за программу «Культура» в номинациях «За сохранение культурного наследия» и «Лучшая операторская работа».

2015 год

Коллектив ГТРК «Белгород» — диплом II степени VIII Международного телевизионного фестиваля военно-патриотических фильмов и программ «Вечный огонь» в номинации «Лучшая молодежная программа» за фильм «Генерал Ватутин». Победитель VII Международного телефестиваля «Профессия — журналист» в номинации «Лучшая телепрограмма» за работу «Евгений Поддубный. Откровенно о себе и о профессии». Призер Всероссийского конкурса «МедиаТЭК» в номинации «Реформы в ТЭК» за проект «Энергия региона».

Оксана Быкова — победитель Всероссийского конкурса «В союзе слова и добра» в номинации «Радиостанция» за радиопрограмму «Спешите делать добро». Cпециальный диплом второго Всероссийского фестиваля теле- радиопрограмм и телевизионных фильмов «Человек и вера» за радиопрограмму «Спешите делать добро».

Мария Бежина — лауреат Всероссийского конкурса «Экономическое возрождение России» в номинации «Успешный старт» за репортаж «Гусиные перспективы». Лауреат XI Всероссийского фестиваля телевизионных фильмов и программ «Берега» в номинации «Лучший телевизионный сюжет» за работу «Нетворческие муки».

Сергей Рудешко — победитель премии генерала армии М.А. Гареева за создание документального фильма «Экипаж танкиста Попова». Благодарность от Ассоциации юристов России VII Всероссийского конкурса телевизионных фильмов и программ «Мир права» за фильм «Экипаж танкиста Попова».

Владлена Русских – победитель Межрегионального фестиваля военно-патриотических телевизионных и радиопередач «Щит России — 2015» в разделе «Радиопрограммы» в номинации «За освещение темы, посвященной жизни, учебе и боевой службе современной армии и флота».

Александр Локтионов — лауреат Межрегионального фестиваля военно-патриотических телевизионных и радиопередач «Щит России — 2015» в разделе «Телепрограммы» в номинации «Мир лучше войны» за репортаж «В зоне особого внимания».

Александр Цаплин — специальные дипломы VII Всероссийского конкурса телевизионных фильмов и программ «Мир права» за тематическую программу «Преступление и наказание».

Анна Рудченко — победитель XI Всероссийского фестиваля телевизионных фильмов и программ «Берега» в номинации «Телевизионный репортаж» за работу «Книжный век».

Светлана Матушкина — первое место в номинации «Лучший информационный сюжет» II Всероссийского фестиваля теле- радиопрограмм и телевизионных фильмов «Человек и вера» за работу «Выпускной в семинарии».

Наталья Томичик — специальный диплом второго Всероссийского фестиваля теле- радиопрограмм и телевизионных фильмов «Человек и вера» за репортаж «Опасность с Библией в руках».

Людмила Логвинова — специальный приз Союза журналистов России «Профессиональное признание»; VII Московский международный телефестиваль «Профессия – журналист».

2014 год

Оксана Быкова — победитель Всероссийского конкурса «СМИротворец-2013» в номинации «Радио» за радиопрограмму «Из глубины веков».

Светлана Матушкина — победитель VI Московского международного телефестиваля «Профессия — журналист» в номинации «Лучший телесюжет» за специальный репортаж «55 лет в профессии» о Людмиле Логвиновой, которая всю свою жизнь посвятила радиожурналистике. Работа заняла первое место в номинации «Загляните в семейный альбом». 

2013 год

Светлана Матушкина — лауреат XVII международного экологического телефестиваля «Спасти и сохранить» в номинации «Авторская работа» за репортажи «Заповедная Лысая гора» и «Навстречу солнцу». Лауреат X Тарусского фестиваля телевизионных фильмов и программ «Берега» в номинации «Лучший телевизионный документальный фильм» за работы «Великий слепой» и «Первый декабрист» из цикла «Знаменитые белгородцы». Лауреат XII Всероссийского конкурса «Патриот России» на лучшее освещение в электронных и печатных средствах массовой информации темы патриотического воспитания в номинации «Народная. Священная» за передачи «Генерал Ватутин» и «За веру и Отечество! Пимен».

Любовь Логвинова — спецприз XIII Межрегионального фестиваля «Люблю тебя» в номинации «Сладкий дым Отечества» за видеоклип «Святое Белогорье».

Оксана Быкова — победитель Всероссийского фестиваля национального вещания «Голос Евразии» в номинации «Лучшая развлекательная программа» за радиопрограмму «Путешествие с гармошкой».

Анна Рудченко — победитель X Тарусского фестиваля телевизионных фильмов и программ «Берега» в номинации «Лучший специальный репортаж» за работу «Дело «Табак».

Наталья Томичик — победитель 10-го Тарусского фестиваля телевизионных фильмов и программ «Берега» в номинации «Лучший телевизионный сюжет» за работу «Карманный парень».

Александр Цаплин — лауреат Всероссийского конкурса телевизионных фильмов и программ «СМИ против коррупции» в номинации «Лучший сюжет на тему борьбы с коррупцией, представленный на региональном ТВ» за работу «Взятка в СИЗО».

2012 год

Светлана Матушкина – победитель XVI Международного экологического телевизионного фестиваля «Спасти и сохранить» в номинации «Информационный сюжет» за цикл информационных сюжетов. Обладатель специального диплома IX Международного фестиваля телевизионных фильмов и программ «Берега» с работой «Бобры».

Людмила Логвинова – лауреат третьего ежегодного конкурса «Доверие» среди журналистов на лучшее освещение в СМИ социальной и пенсионной тематики в номинации «Открытие года». Лауреат VII Межрегионального конкурса журналистов «Я люблю Россию» в номинации «Семья» за передачи из цикла «Загляните в семейный альбом».

Александр Цаплин — дипломант II степени за цикл телепрограмм «Преступление и наказание» и на лучшее освещение деятельности Следственного комитета РФ в средствах массовой информации за 2011 год.

Надежда Кирова – дипломант XV Межрегионального фестиваля военно-патриотических телевизионных и радиопередач «Щит России» в номинации «За освещение темы, посвященной судьбам военнослужащих» за видеофильм «Военный летчик».

Анна Рудченко — дипломант XV Межрегионального фестиваля военно-патриотических телевизионных и радиопередач «Щит России» в номинации «Патриотическое воспитание детей и молодежи» за телепередачу «Готов к труду и защите Отечества».

Виталий Стариков – победитель VII Межрегионального конкурса журналистов «Я люблю Россию» в номинации «Русские паломники в Святой земле».

2011 год

Коллектив ГТРК «Белгород» — VIII Тарусский фестиваль телевизионных фильмов и программ «Берега», диплом I степени в номинации «Информационная программа» за работу «Вести-Белгород»; диплом I степени в номинации «Телевизионный сюжет» за работу «Музей Ватутина»; диплом III степени в номинации «Телевизионный очерк» за работу «Последний причал»; диплом III степени в номинации «Операторская работа» за работу «Экспедиция в заповедный парк».

Людмила Логвинова — диплом победителя III Всероссийского конкурса-фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества» в номинации «Лучшая аналитическая программа на радио». Диплом межрегионального фестиваля военно-патриотических телевизионных и радиопередач «Щит России» за радиопрограмму «Загляните в семейный альбом».

Александр Цаплин — специальный приз III Всероссийского конкурса телевизионных фильмов и программ «Мир права» Следственного управления Следственного комитета РФ по Саратовской области за программу «Тема с Александром Цаплиным».

Виталий Стариков – финалист Международного фестиваля СМИ «Родная речь».

2010 год

Максим Покутнев – финалист Всероссийского телевизионного конкурса «Тэфи-Регион-2009» в номинации «Программа о спорте». Диплом фестиваля Главного управления МЧС РФ по Пермскому краю «Во имя мира на земле» за видеосюжет «Погибший солдат из Туркмении» Всероссийского фестиваля телевизионных и радиопрограмм военно-патриотической тематики “Щит России”. Призер IV Всероссийского фестиваля социально значимых телепрограмм и телефильмов «Герой нашего времени» в номинации «По следам войны» за сюжет «Погибший солдат из Туркмении».

Светлана Матушкина — лауреат XIV Международного телевизионного экологического фестиваля «Спаси и сохрани» в номинации «Телевизионный проект» за цикл информационных сюжетов. Первое место за лучшее освещение подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2010 года региональным телеканалом в конкурсе «На лучшее освещение в СМИ подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2010 года по Центральному федеральному округу».

Александр Цаплин — диплом Международного фестиваля «Детектив ФЕСТ» в номинации «Мир без наркотиков» за телепрограмму «Тема с Александром Цаплиным». Специальный приз управления Министерства юстиции РФ по Саратовской области Всероссийского конкурса телевизионных фильмов и программ «Мир права» за программу «Тема с Александром Цаплиным».

Елена Коржовская — первое место XI Всероссийского фестиваля телевизионных фильмов и программ «Моя провинция» в номинации «Книга рекордов России» за сюжет «Трехлетний барабанщик».

Надежда Дворецкая — диплом «За освещение темы о земляках-героях» VI Международного фестиваля телевизионных программ и фильмов «Вечный огонь», посвященного 65-летию Великой Победы.

Юлия Хаустова — диплом III степени VII Тарусского фестиваля телевизионных фильмов и программ в номинации «Лучший очерк» за сюжет «Музей и его герои».

Олег Денисенко — диплом II степени Первого Всероссийского фестиваля медиапроектов для детей и юношества «Мир Бибигона» в номинации «Лучшая радиопрограмма» за программу «Светлячок».

Елена Малиновская — специальный диплом IV Всероссийского фестиваля телевизионных программ и фильмов «ТелеПроФи» «За пронзительный сюжет, который невозможно забыть» в номинации «Журналистское расследование» за сюжет «Ветеран, живущий в машине».

Виталий Стариков — победитель Межрегионального конкурса журналистов «Я люблю Россию» в номинации «Мы в ответе за будущее».

Александр Сердюк — обладатель медали «Участнику ликвидации пожаров в 2010 году» Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

В 2005 году ГТРК «Белгород» стала филиалом Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании, и с этого времени журналисты компании активно участвуют во всероссийских и международных конкурсах.

См. также 
 СМИ в Белгороде

Примечания

Ссылки 
 ГТРК Белгород
 
 

Филиалы ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
Бывшие федеральные государственные унитарные предприятия РФ